Чемпионат Белоруссии по плаванию на короткой воде 2001 года прошёл с 5 по 9 февраля в Солигорск, в бассейне при средней школе № 3. Участвовало 150 спортсменов из 7 областей (полные команды) — все сильнейшие спортсмены страны, кроме Натальи Барановской, готовившейся на Кипре по индивидуальном плану к чемпионату мира. Установлено 6 национальных рекордов, 12 человек выполнили норматив мастера спорта.

Общекомандный зачёт 
 Минская область — 33341;
 Минск — 25253;
 Гомельская область — 18599;
 Гродненская область — 15974;
 Брестская область — 10382;
 Витебская область — 7223;
 Могилёвская область — 0.

Призёры

Мужчины

Женщины

Литература 
 Прессбол, № 22 (1106), 9 февраля 2001, с. 15; № 23 (1107), 14 февраля 2001, с. 15

2001
Спортивные соревнования в Солигорске
2001 год в водных видах спорта
Февраль 2001 года
Спорт в Белоруссии в 2001 году